Czempiń (stad), stad in Polen
 Czempiń (gemeente), gemeente in Polen